Иванковецкий сельский совет — административная единица:

 Иванковецкий сельский совет — в Бердичевском районе Житомирской области Украины.
 Иванковецкий сельский совет — в Лановецком районе Тернопольской области Украины.